Юрий Южаков:
 Южаков, Юрий Александрович (1932—2001) — советский гражданский пилот, командир вертолета Ми-10к, Герой Социалистического Труда.
 Южаков, Юрий Дмитриевич (1852—1883) — русский чиновник, участник Среднеазиатских походов, писатель очерков по истории Туркестана.